Klieber ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Klieber (1920–2013), deutsche Ehrenamtlerin, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes
 Eduard Klieber (1803–1879), österreichischer Maler und Lithograph
 Guido Klieber (1898–1959), sudetendeutsche Politiker
 Josef Klieber (1773–1850), österreichischer Bildhauer
 Mauritius Klieber (1877–1949), österreichischer Politiker (CSP)
 Rudolf Klieber (1900–1980), deutscher Politiker (NSDAP)
 Rupert Klieber (* 1958), außerordentlicher Professor am Institut für Kirchengeschichte
 Ulrich Klieber (* 1953), deutscher Maler und Hochschullehrer
 Urban Klieber (1741–1803), österreichischer Bildhauer
Siehe auch:
 Kliebert